Rocquigny, commune de l'Aisne ;
 Rocquigny, commune des Ardennes ;
 Rocquigny, commune du Pas-de-Calais.